Trilogy (álbum de Emerson, Lake & Palmer)
Trilogy (álbum de Yngwie Malmsteen)
Trilogy (álbum de The Weeknd)
The Cure: Trilogy

Desambiguação